Miejscowości:
 Henau – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Henau – dzielnica gminy Uzwil w Szwajcarii